Корóвий у́зел () — бытовой временный крепёжный полусхватывающий узел. Коровий узел представляет собой неправильный (перевёрнутый) штык, работающий в другом качестве. Является затягивающимся узлом. Используют для крепления троса на поперечине. На тросе из скользкого материала — ненадёжен. Для большей надёжности подкрепляют контрольным узлом. Хотя коровий узел и глухая петля — похожи, однако коровий узел завязывают на конце верёвки и тянут одним (коренным) концом, в отличие от глухой петли, завязываемой замкнутой петлёй на середине верёвки с натяжением за петлю или сдвоенный конец.

Способ завязывания 
Существуют несколько способов завязывания коровьего узла:
 Концом верёвки на опоре
 Серединой верёвки на опоре
 Без опоры и накинутый на что-либо для закрепления, как концом верёвки, так и серединой
 Из прямого узла, если его потянуть за концы, образуется коровий узел

Преимущества 
 Узел — прост
 Самозатягивающийся
 Быстро завязывать
 Легко развязывать

Недостатки 
 Необходим контрольный узел (или схватка ходового конца с коренным или сшивка)

Применение

В быту 
 В быту — крепление к опоре, препятствующее скольжению верёвки

В рыболовстве 
 Прикрепление рыболовного крючка к леске

Фотогалерея

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 Коровий узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Затягивающиеся узлы

См. также 
 Список узлов

Штыковые
Удавки
Затягивающиеся узлы
Схватывающие узлы
Узлы, применяемые в альпинизме
Рыболовные узлы
Морские узлы
Бытовые узлы
Узлы